La sigla APW puede referirse a:

 Angiosperm Phylogeny Website, sitio web de filogenia de plantas angiospermas.
 Aeropuerto Internacional Faleolo, aeropuerto de Samoa por su código IATA.

Siglas